Výraz Sata může znamenat:

 Sata (mys) – mys na japonském ostrově Kjúšú
 Serial ATA (SATA) – počítačová sběrnice